Ikonomou ist der Familienname folgender Personen:

 Evangelos Ikonomou (* 1987), griechischer Fußballspieler
 Georgios Ikonomou (* 1953), griechischer Reeder und Kunstsammler
 Ioannis Ikonomou (* 1964 oder 1965), griechischer Übersetzer
 Nikos Ikonomou (* 1973), griechischer Basketballspieler
 Zisis Ikonomou (1911–2005), griechischer Dichter und Prosa-Schriftsteller